

Földrajzi helyek
 Németország
 Reichenbach település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Reichenbach an der Fils település Baden-Württemberg tartományban
 Reichenbach am Heuberg település Baden-Württemberg tartományban
 Reichenbach település Bajorországban, Kronach járásban
 Reichenbach település Bajorországban, Cham járásban
 Reichenbach település Türingia tartományban
 Reichenbach im Vogtland település Szászország tartományban
 Reichenbach-Steegen település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Reichenbach/O.L. település Szászország tartományban

Személyek
 Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793–1879), német zoológus és botanikus

Egyéb
 Reichenbach-nektármadár a nektármadárfélék családjába tartozó faj